A Howling Success – cortometraggio del 1919 diretto da Archer MacMackin
A Howling Success – cortometraggio del 1923 diretto da Harry Edwards
A Howling Success – cortometraggio di animazione del 1954 diretto da Connie Rasinski